Râul Dragomirna se poate referi la:

 Râul Dragomirna, Suceava
 Râul Dragomirna, Șușița

Vezi și 
 Dragomirna, sat în județul Suceava

 Râul Drăgan (dezambiguizare)

Toponime românești